Fuga lui Logan (în engleză Logan's Run) se poate referi la:
 Fuga lui Logan - roman științifico-fantastic din 1967 de William F. Nolan și George Clayton Johnson
 Fuga lui Logan - film SF din 1976 regizat de Michael Anderson, ecranizarea romanului omonim din 1967
 Fuga lui Logan - un serial CBS din 1977–1978, un spin-off al filmului din 1976
 Fuga lui Logan - un viitor film, o refacere a filmului din 1976 bazat pe romanul omonim din 1967